Опсада Беча се може односити на:

 Опсада Беча (1485)
 Опсада Беча (1529)
 Опсада Беча (1683)